Гальченю́к (, ) — белорусская и украинская фамилия. Известные носители:

 Гальченюк, Алекс (род. 1994) — американский хоккеист белорусского происхождения.
 Гальченюк, Александр Николаевич (род. 1967) — белорусский хоккеист, нападающий.